Vicksburg (Mississippi) - uma cidade localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Warren.
Vicksburg (Michigan) - uma vila localizada no estado americano de Michigan, no Condado de Kalamazoo.
Desambiguação
Desambiguações de topônimos